Csehország
Lipovec, falu a Dél-morvaországi kerület Blanskói járásában
Lipovec, falu a Pardubicei kerület Chrudimi járásában

 Horvátország
Lipovec, falu Zlatar Bistrica községben, Krapina-Zagorje megyében
Lipovec Lonjski, falu Kloštar Ivanić községben, Zágráb megyében

 Szlovákia
Lipovec, Gömörlipóc szlovákiai község szlovák neve a Rimaszombati járásban
Lipovec, Lamosfalva (korábban Lipóc) szlovákiai község szlovák neve a Turócszentmártoni járásban

 Szlovénia
Lipovec, falu Ribnica községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Lipovec, falu Semič községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Lipovec, falu Šmarje pri Jelšah községben, Savinjska régióban
Lipovec pri Kostelu, falu Kostel községben, Délkelet-Szlovénia régióban
Lipovec pri Škofji, falu Celje községben, Savinjska régióban
Srednji Lipovec, falu Žužemberk községben, Délkelet-Szlovénia régióban

 Ukrajna
Lipovec, Hárspatak falu orosz és ukrán neve (oroszul: Липовец, ukránul: Липовець) Kárpátalján, a Huszti járásban